Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2022. у Минхену одржано је 18. и 20. августа  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Берлину 2018, одбранио је Арманд Дуплантис из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 25. такмичара из 15 земаља. .

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Рекорди у скоку мотком за мушкарце пре почетка Европског првенства 15. августа 2022. године:

Најбољи европски резултати у 2022. години 
Десет најбољих европских скакача мотком 2022. године до почетка првенства (15. августа 2022.), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) , 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. августа 2022. године у 10:48. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 5,80 м (КВ), коју нико није прескочио, па су се 12 најбољих квалификовало за финале (кв). , , , , 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

1 Повукао се са такмичења

Финале 
Такмичење је одржано 20. августа 2022. године у 20:06. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2022. године 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици на отвореном